

Música 
 Clarity (álbum de Jimmy Eat World)
 Clarity (álbum de Kim Petras)
 Clarity (álbum de Zedd)
 Clarity (canção de John Mayer)
 Clarity (canção de Zedd)